HMAS Torrens je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Torrens (D-67)
 HMAS Torrens (DE 53)

Torrens